de Portugese benaming voor Gonsalvus van Amarante
São Gonçalo do Amarante (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
São Gonçalo do Amarante (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte